Thomes ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Thomes (1896–1955), römisch-katholischer Priester und Inschriftenforscher
 Paul Thomes (* 1953), deutscher Historiker
 Willi Thomes (1931–2013), deutscher Journalist